Okręty US Navy o nazwie USS "Albuquerque", pochodzącej od miasta Albuquerque:
 Pierwszy "Albuquerque" (PF-7) był fregatą patrolową przyjętą do służby w 1943, wypożyczoną ZSRR w sierpniu 1945 i zwróconą w 1949, następnie wypożyczoną Japonii w 1953. Zatopiona jako okręt cel w 1968.
 Drugi "Albuquerque" (SSN-706) jest okrętem podwodnym typu Ohio przyjętym do służby w 1983 i nadal pozostającym w aktywnej służbie (stan na 2006 rok).

Albuquerque